В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Дженні Бірн і Джанін Тремеллінг 6-7, 7-5, 6-1.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (чвертьфінал)

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (півфінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (півфінал)
 Алісія Молтон /  Моллі Ван Ностранд (1-ше коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо /  Енн Сміт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International